Кошаркашка лига Србије у сезони 2006/07. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Кошаркашког савеза Србије и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Друга лига Србије.

Први део такмичења

Табела 

Легенда:

Суперлига Србије

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Први пар

Други пар

Финале

Састав шампиона

Спољашње везе 
 

Кошаркашка лига Србије
Сезона 2006/07. у српској кошарци